L'Homme de la situation, série télévisée française diffusé entre 2011 et 2015 ;
 L'Homme de la situation (The Guy for This), troisième épisode de la saison 5 de Better Call Saul diffusé en 2020.